Chanoch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Chanoch (1894–nach 1934), russischer Japanologe
 Uri Chanoch (1928–2015), israelischer Holocaustüberlebender